Héritiers d'une grande famille espagnole, les frères Bernaldo de Quiros ont servi à la Légion étrangère.

Cristobal Bernaldo de Quiros 
Cristobal Bernaldo de Quiros, né en 1896 à Buenos-Aires, est le fils du marquis Antonio, descendant de Christophe Colomb et d’Yvonne de Cabarrus, il rejoint l’Europe et s’engage dans les forces de cavalerie anglaises. 

Il sert dans l’ouest de la France, jusqu’en décembre 1914, d’où il rejoint le camp de Sathonay. Il souscrit alors un contrat d’engagé volontaire pour la durée de la guerre (EVDG) à titre étranger. Plusieurs fois cité, il meurt par l’explosion du chapelet de grenades qu’il porte sur lui, en montant à l’assaut à Belloy-en-Santerre, le .

Fernando Bernaldo de Quiros 
Frère du précédent, né le  entre l’Argentine et la France sur le transatlantique San Fernando, EVDG le 13 février 1916 au bureau de recrutement de Bayonne au titre du  RE, il rejoint le front le 13 mai. 

Trois fois cité, blessé par éclats à la tête le  puis grièvement blessé et fait prisonnier au bois du Hangard en Santerre le  lors de l'offensive du Printemps. Il est interné à Germeschen et libéré le 13 décembre 1918. Renvoyé dans ses foyers le , il meurt des suites de ses blessures en avril 1919.

Notes et références

Liens externes 

Personnalité ayant servi à la Légion étrangère
Militaire français de la Première Guerre mondiale
Frères et sœurs